Comitatul Pennington sau Pennington County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Pennington County, Minnesota
 Pennington County, South Dakota